Ламмерс — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:
 Ламмерс, Ганс Генрих (1879—1962) — государственный деятель нацистской Германии.
 Ламмерс, Георг — немецкий легкоатлет.
 Ламмерс, Джон — канадский хоккеист.
 Ламмерс, Джон — голландский футболист.
 Ламмерс, Ким — нидерландская хоккеистка на траве.
 Ламмерс, Марк — главный тренер голландской женской сборной по хоккею на траве.
 Ламмерс, Сам (род. 1997) — нидерландский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Ламмерс, Торвальд — норвежский певец (баритон), дирижёр и композитор.
 Ламмерс, Фрэнк — голландский актёр.
 Ламмерс, Ян (род. 1956) — голландский автогонщик, бывший пилот Формулы-1.
 Густав Адольф Ламмерс Хейберг — норвежский адвокат и политик.

Другое 
 Ламмерс — тауншип в округе Белтрами, Миннесота, США.